Alfonso Pecoraro Scanio (né en 1959), homme politique italien ;
 Francesco Pecoraro (né en 1945), architecte italien devenu écrivain ;
 Rossano Pecoraro (né en 1971), historien de la philosophie et philosophe italo-brésilien ;
 Toni Pecoraro (né en 1958), graveur italien.